zdobycie Warszawy (1657) – obrona przed wojskami szwedzko-siedmiogrodzkimi
 oblężenie Warszawy (1794)
 obrona Pragi
 obrona Warszawy (1831) – 6–7 września 1831, powstanie listopadowe
 obrona Warszawy (1939) – 8–28 września 1939, wojna obronna

 Zobacz też
 bitwa pod Warszawą